А́рнольд Ге́нри Сэ́видж Лэ́ндор (; ) — английский путешественник и художник, племянник поэта  Уолтера Лэндора (1775—1864).

Биография 
Родился в 1865 году, в семье Чарльза Сэвиджа Лэндора. Поэт Уолтер Сэвидж Лэндор был его дядей. Он уехал в Париж в возрасте пятнадцати лет, чтобы учиться в Академии Жюлиана под руководством Гюстава Буланже и Жюля Лефевра. Много путешествовал, в том числе на Хоккайдо, Курильские острова, где исследовал культуру айнов; по Тибету, где исследовал истоки Брахмапутры, неудачно пытался достигнуть Лхассы. В 1900 году Лэндор сопровождал в Пекин соединённую армию европейцев. В 1902 году путешествовал по Филиппинским островам. Художник умер в 1924 году. Похоронен на английском кладбище во Флоренции.

Труды 
 Alon e with the hairy Ainu (Лондон, 1893)
 Corea (ib., 1895)
 A journey to the sacred mountain of Siao-ou-tai-shan (ib., 1901)
 In the forbidden land (описание путешествия к Лхасе, 2 т., ib., 1898, V изд., ib., 1900)
 China and the allies (ib., 1901)
 Across coveted lands (ib., 1902)
 The gems of the east (ib., 1904)
 На запретном пути. Часть вторая. Путешествие по Тибету Генри Ландора. В изложении Эмилии Пименовой. // журнал «Юный читатель», 1899, № 5. — Санкт-Петербург, типография Е. Евдокимова Троицкая, 18.

Примечания

Литература 
 

Художники Великобритании